Jesús Arellano puede referirse a
 Jesús Arellano Alcocer, futbolista mexicano
 Jesús Arellano Catalán, catedrático y filósofo español
 Jesús Arellano Meléndrez, escritor mexicano: poeta y ensayista